

Воробйово — село, Бердюзький район, Тюменська область
 Воробйово — присілок, Краснокамський район, Башкортостан
 Воробйово — селище, Шипуновський район, Алтайський край
 Воробйово — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область

Див. також 
 Воробйове

ru:Воробьёво